Малодебитная скважина (истощенная скважина) — нефтяная скважина, дающая менее 1,5 м³ или менее 10 баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев. Продолжение работы многих малодебитных скважин может быть экономически неоправданным.

США 
В США малодебитной газовой скважиной считается скважина, производящая менее 1700 м³ (60 тыс. фут³) газа в сутки. Налоговое управление США использует величину в 2125 м³ (75 тыс. фут³) газа в сутки.

Вследствие высоких цен на нефть в начале 2010-х годов в США в 2012 году продолжало использоваться 400 000 малодебитных скважин с добычей в среднем менее 2 баррелей в день (суммарная добыча 700 000 баррелей). Себестоимость добычи одного барреля в 2014 году составляла чуть менее 40 долларов.

По оценке специалистов Ситигруп, снижение цен на нефть в 2014 году заставит многие из небольших семейных бизнесов, разрабатывающих малодебитные скважины, приостановить операции с общей потерей 300 000 баррелей в день в 2016 году.

См. также 
 Нефтяная скважина
 Бурение

Примечания

Ссылки 
 The Stripper Well Consortium
 DOE — Fossil Energy: DOE’s Marginal/Stripper Well Revitalization Programs
 DOE — Fossil Energy Techline: Ultra-low Cost Well Monitoring Could Keep Marginal Oil Wells Active
 Data-Linc Group: Oil and Gas/Decreasing Foreign Oil Dependency/by Milking Marginal Oil Wells
 https://web.archive.org/web/20140501053909/http://www.energy.psu.edu/swc/sites/default/files/files/2010marginalwell.pdf

Нефтедобыча